Rincon eller Rincón kan syfta på:

Argentina 

 Rincón (ort i Argentina), Catamarca,

Dominikanska republiken 

 Rincón (ort i Dominikanska republiken), La Vega, 
 Cabral (ort), Barahona,

Karibiska Nederländerna 

 Rincon, Bonaire, ort, Bonaire,

Mexiko 

 Rincón de Tamayo, ort, Guanajuato, Celaya, 
 El Rincón, Cadereyta de Montes, ort,

USA 

 Rincon, Georgia, ort, Effingham County,